La palabra tesoro puede referirse a:
 Tesoro, concentración de riqueza; 
 Tesoro, edificio de la Antigua Grecia construido como santuario; 
Tesoro Público, organismo del Estado dedicado a la elaboración del presupuesto y su administración; 
 La isla del tesoro, novela de aventuras escrita por Robert Louis Stevenson, publicada en 1883; 
 Tesoro de la lengua castellana o española, diccionario de idioma español, escrito por Sebastián de Covarrubias en 1611;  
 Tesoro mío, película argentina dramática de 2000 dirigida por Sergio Bellotti; 
 Divino tesoro, serie de televisión chilena transmitida por Chilevisión en 2011; 
 Tesoro de Petra, importante construcción en la ciudad escondida de Petra, en Jordania; o 
 Tesoro Nacional Viviente, título otorgado a personalidades destacadas por el Ministerio de Cultura de Japón.